A lap egyes kalciumvegyületek összegképletét sorolja fel.


A magyar Wikipédia szócikkeiben található kalciumvegyületek összegképlete

További kalciumvegyületek összegképlete

Kapcsolódó lapok 
 Kalcium
 Kémiai képlet
 Vegyületek összegképlete
 Szerves vegyületek listája

További információk 
 a magyar Wikipédia kalciumot tartalmazó vegyületeinek listája külső keresővel

Kémiai listák